Wu pode referir-se a:

 Wu (estado), Reino de Wu
Wu (região) (吳; Wú), uma região aproximadamente correspondente ao território de Wuyue
 Chinês Wu (吴语; 吳語), um subgrupo de línguas chinesas agora faladas na região Wu